

Geografia
 Saint-Laurent-de-la-Barrière – comune francese situato nel dipartimento della Charente Marittima

Persone
 Alain Barrière (1935) – cantante francese
 Jean-Baptiste Barrière (1707-1747) – compositore francese
 Jean Baptiste de la Barrière (1544-1600) – religioso francese
 Théodore Barrière (1823-1877) – attore, drammaturgo e scrittore francese